Э́нтони Та́йран «То́ни» Тодд (; род. ) — американский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. Наиболее известен по ролям в фильмах ужасов.

Карьера 
Одной из первых его заметных ролей стал Кэндимен — главный антагонист одноименной серии хорроров, снятых по мотивам рассказов Клайва Баркера. Другая его известная роль — загадочный патологоанатом Уильям Бладворт во франшизе «Пункт назначения».

В 2019 году стало известно, что Тони Тодд вновь сыграет Кэндимена в фильме-перезапуске 2021 года.

Фильмография

Игры 
 2007 — Half-Life 2: Episode Two — вортигонты (озвучивание)
 2011 — Dota 2 / Defence Of The Ancient 2 — Viper The Netherdrake (озвучивание реплик)
 2011 — Dota 2 / Defence Of The Ancient 2 — Balanar The Night Stalker (озвучивание реплик)
 2011 — Dota 2 / Defence Of The Ancient 2 — Davion The Dragon Knight (озвучивание реплик)
 2012 — Call of Duty: Black Ops 2 — адмирал Бриггс (озвучка и внешность персонажа)
2020 — Half Life: Alyx — вортигонт (озвучивание)
2023 — Spider-Man 2 — Веном(Venom)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Хартфордской государственной средней школы
Выпускники Коннектикутского университета